Siparia bezeichnet

 Siparia (Region), Region und Verwaltungseinheit in Trinidad und Tobago
 Siparia (Trinidad und Tobago), Stadt in Trinidad und Tobago